Acondicionador puede referirse a:
 El acondicionador, un tipo de cosmético para el cabello.
 El acondicionador, un tipo de embalaje.

Enlaces externos